2 miejscowości w Polsce: 
 Surowe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czarnia 
 Surowe – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk